Аялон - історична місцевість в Ізраїлі яка дала назву численним об'єктам.
Аялон - пересихаюча річка у Ізраїлі
Печера Аялон розташована поблизу міста Рамла
Шосе Аялон - автомагістраль що перетинає агломерацію Гуш-Дан